Wahl steht für:

 Wahl (Familienname), ein Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Wahl (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Wahl, die Besetzung von Mandaten durch eine Gesamtheit von Personen
 Wahl (Traktor), Traktorenhersteller
 Kür (Wahl)
 Wahl, die Anwahl einer Rufnummer in der Telekommunikation, siehe Signalisierung #Funktion im Telefonnetz
 Wahl, eine Maßeinheit, siehe Wall (Maßeinheit)
 Wahl (Album), ein Studioalbum der fiktiven Band Roselia.
 die Entscheidung für etwas
 eine Qualitäts-Sortierung (erste, zweite, dritte Wahl): siehe Keramikfliese oder B-Ware oder Meißner Porzellan/Schleifstriche

Wahl ist der Name folgender Orte:

 Wahl (Luxemburg), Ort im Kanton Redingen
 Wahl (Buchholz), ehemaliger Ortsteil von Buchholz (Westerwald), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Wahl (Hohenkammer), Ortsteil von Hohenkammer, Landkreis Freising, Bayern
 Wahl (Möckern), Ortsteil von Möckern, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Wahl (Presseck), Ortsteil von Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Wahl (Gemeinde Kirchham), Ortschaft von Kirchham, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Wahl ist der Name folgender Unternehmen:

 Wahl Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Wahl Clipper, US-amerikanisches Unternehmen
 Wahl & Söhne, deutsches Busunternehmen

Siehe auch:

 Abstimmung
 Waal
 Wal
 Wahl-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Wahlsche Schnapsbirne